Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Patty Fendick e Meredith McGrath che hanno battuto in finale Yayuk Basuki e Nana Miyagi 7–6(0), 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Patty Fendick /  Meredith McGrath (campionesse)
 Jenny Byrne /  Rachel McQuillan (semifinali)

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (finale)
 Nicole Arendt /  Kristine Kunce (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1994